

Mitologia 

 Forbante – personaggio della mitologia greca, figlio di Triopa e di Hiscilla (figlia di Mirmidone)
 Forbante – personaggio della mitologia greca, figlio di Lapite ed Orsinome
 Forbante – personaggio della mitologia greca, sesto re di Argo, figlio di Criaso e di Melanto
 Forbante – personaggio della mitologia greca, troiano padre di Ilioneo
 Forbante – personaggio della mitologia greca, nome di un probabile padre di Augia
 Forbante – personaggio della mitologia greca, un pastore di re Laio che ritrovò Edipo infante.
 Forbante – personaggio della mitologia greca, abitante di Lesbo e padre di Diomeda
 Forbante – personaggio della mitologia greca, figlio di Metione. Combatté al fianco di Fineo contro Perseo
 Forbante – personaggio della mitologia greca, di Acarnania e figlio di Poseidone. Si recò ad Eleusi con Eumolpo per combattere contro Eretteo e da lui fu ucciso 
 Forbante – personaggio della mitologia greca, una delle dodici forme del dio Pan
 Forbante – personaggio della mitologia greca, figlio di Elio e padre di Ambracia (eponima della città di Ambracia)
 Forbante – personaggio della mitologia greca, padre di Tiresia
 Forbante – personaggio della mitologia greca, auriga di Teseo
 Forbante – personaggio della mitologia romana, padre di Dexithea che, secondo una versione fu madre di Romolo e Remo avuti da Enea

Persone 
 Forbante – arconte perpetuo di Atene dal 953 a.C. al 922 a.C.